Футбольная лига Англии 1891/1892 () — 4-й сезон Футбольной лиги Англии и последний сезон, в котором она состояла из одного дивизиона. Чемпионом Англии по итогам сезона стал «Сандерленд». В чемпионате приняло участие 14 клубов. Перед началом сезона клуб «Сток» покинул Футбольный альянс и вновь вступил в Футбольную лигу. Также из Футбольного альянса в Футбольную лигу перешёл клуб «Дарвен», который по итогам сезона финишировал на последнем месте, пропустив 112 голов.

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1891/92 на сайте RSSSF.com

1891
Футбол в Англии в сезоне 1891/1892